Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Travis Parrott e Bruno Soares che hanno battuto in finale Brian Baker e Rajeev Ram 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Diego Ayala /  Jeff Morrison (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Jason Marshall (primo turno)

 Josh Goffi /  Tripp Phillips (semifinali)
 Travis Parrott /  Bruno Soares (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2003